Quoi de neuf, docteur ? (« What's Up, Doc? » en anglais) est la phrase fétiche du personnage Looney Tunes Bugs Bunny et utilisée depuis sa première apparition.

Elle est également : 
 What's Up, Doc?, le titre original d'un de ses courts métrages réalisé par Robert McKimson en 1950 et  intitulé en français Un lapin à succès
 What's up, Doc?, un film de Peter Bogdanovich en 1972 intitulé en français On s'fait la valise, Doc ?, en forme d'hommage-clin d'œil à Bugs Bunny.

Autres significations de « What's Up, Doc? » 

 What's Up, Doc?, un thème musical composé par Carl Stalling et utilisé dans plusieurs cartons avec Bugs Bunny (les paroles ont été ajoutées ensuite pour le dessin animé de 1950 de même nom)
 What's Up Doc?, une émission de variétés du dimanche matin au  Royaume-Uni mettant en vedette les dessins animés de la série Looney Tunes et d'autres séries de la Warner Bros.
 Whats Up, Doc? (Cheers), un épisode de la série télévisée Cheers
 What's Up Doc? (Can We Rock), une chanson du groupe rap Fu-Schnickens avec Shaquille O'Neal
 What's Up, Doc?, un épisode de la série télévisée MASH (saison 6)